Шећер се може односити на:

 угљени хидрати, класификациони назив за молекуле који се одликују растворљивошћу у води, слатким укусом и кристалним обликом
 шећер, свакодневни назив заслађивача (сахарозе)
 сахароза, врста заслађивача
 коцка шећера